Southpaw kan syfta på:

Southpaw (musikalbum) – av Gilbert O'Sullivan från 1977
Southpaw Grammar –  ett studioalbum av Morrissey 1995
Southpaw (boxningsstil) – företrädesvis använd av vänsterhänta boxare
Southpaw (film) – en amerikansk film från 2015